Övra Bägby runstenar, två runstenar på Öland, kan avse:

Ölands runinskrifter 39 (Södra stenen)
Ölands runinskrifter 40 (Norra stenen)